Pleśno ist ein polnischer Ortsname:
 Pleśno (Bisztynek), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Plößen, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Pleśno (Małdyty), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Plößen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Pleśno (Gubin), Dorf im Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Plesse, Kreis Guben, Brandenburg